Groote Heide (oorspronkelijk)
 Leenderheide (natuurgebied) of Groote Heide, een natuurgebied ten westen van Heeze
 Groote Heide (Achelse Kluis), een natuurgebied ten noorden van Achelse Kluis
 Groote Heide (Heeze), een natuurgebied ten westen van Heeze
 Groote Heide (Venlo)

Zie ook
Grote Heide, een buurtschap bij Neerpelt
Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux